Guerra i pau (1865-1869), novel·la de Lev Tolstoi
 Cinema:
 Guerra i pau (pel·lícula de 1915), pel·lícula russa de Vladimir Gardin
 Guerra i pau (pel·lícula de 1956), pel·lícula estatunidenca bèl·lica d'inspiració històrica dirigida per King Vidor
 Guerra i pau (pel·lícula de 1965), pel·lícula soviètica de Serguei Bondartxuk
 Televisió: War & Peace, sèrie britànica de televisió 
 Òpera: Guerra i pau (Prokófiev) , òpera de Serguei Prokófiev del 1946
 Pintura: Guerra i pau (Portinari), mural del 1956 de Candido Portinari